Peugeot 104 – automobile prodotta tra il 1972 e il 1988
Peugeot 104 – ciclomotore francese